

Трновець — поселення в общині Видем, Подравський регіон‎.
 Трновець — поселення в общині Кочев'є, регіон Південно-Східна Словенія.
 Трновець — поселення в общині Медводе, Осреднєсловенський регіон.
 Трновець — поселення в общині Метлика, регіон Південно-Східна Словенія.
 Трновець — поселення в общині Речиця-об-Савиньї, Савинський регіон.
 Трновець — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон.
 Трновець-при-Драмлях — поселення в общині Шентюр, Савинський регіон.
 Трновець-при-Словенській Бистриці — поселення в общині Словенська Бистриця, Подравський регіон‎.

Трновець — село в окрузі Скалиця Трнавського краю.
 Трновець — річка; права притока Вагу.
 Трновець-над-Вагом — село в окрузі Шаля Нітранського краю.
 Ліптовський Трновець — село в окрузі Ліптовский Мікулаш Жилінського краю.

Трновець — населений пункт в Меджимурській жупанії у складі громади Неделище.
 Трновець-Бартоловецький — громада в Вараждинській жупанії.